ЯТИ

 Ярославский театральный институт (с 1980)
 Ярославский технологический институт (1953—1973)